Аббревиатура МСИО может обозначать:

 Международный совет по интегрированной отчетности
 Музей современного искусства Одессы